Spigno puede referirse a:

 Spigno Monferrato, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Spigno Saturnia, localidad de la provincia de Latina, región de Lazio, Italia